La stagione 1984-1985 è stata l'ottantaduesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale

Verdetti
  Oxford United, Birmingham City e Manchester City promosse in First Division 1985-1986.
  Notts County, Cardiff City e Wolverhampton retrocesse in Third Division 1985-1986.

Voci correlate
First Division 1984-1985
Third Division 1984-1985
FA Cup 1984-1985
Football League Cup 1984-1985
FA Charity Shield 1985

Calcio nel 1984
Calcio nel 1985